Генна́дий Попо́в:
 Попов, Геннадий Андреевич (1940—2015) — советский и российский поэт.
 Попов, Геннадий Васильевич (род. 1931) — председатель Читинского облисполкома.
 Попов, Геннадий Леонидович (1941—2012) — российский офицер-подводник, Герой Российской Федерации.
 Попов, Геннадий Петрович (1917—1976) — Герой Советского Союза.
 Попов, Геннадий Сергеевич (род. 1930) — Герой Социалистического Труда.
 Попов, Геннадий Яковлевич (род. 1932) — советский и украинский учёный в области механики разрушения.